Antonio_Bicchi – scienziato italiano
Cesare Bicchi – botanico italiano
Ottorino Bicchi – pittore italiano, fratello di Silvio
Silvio Bicchi – pittore italiano